En Pologne, Rozalin peut désigner :

voïvodie des Basses-Carpates
 Rozalin, village 

voïvodie de Grande-Pologne
 Rozalin, village du powiat de Konin
 Rozalin, village du powiat de Słupca

voïvodie de Lublin
 Rozalin, village

voïvodie de Mazovie
 Rozalin, village du powiat de Pruszków
 Rozalin, village du powiat de Wołomin

voïvodie de Silésie
 Rozalin, village